Carlos Chagas (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carlos Chagas (arts), een Braziliaans arts, ontdekker van de ziekte van Chagas
Carlos Chagas (journalist), een Braziliaans journalist en presentator
Carlos Chagas Filho, een Braziliaans wetenschapper op het gebied van de neurowetenschap